

Onomastica
Blas – forma spagnola del nome proprio di persona Biagio

Persone 
 Ludovic Blas – calciatore francese, di ruolo attaccante 
 Moysés Blás – ex cestista brasiliano
 Ramiro Blas – attore argentino

Pagine correlate 
 Blasi
 Di Blasi